Qurbanov ist der Familienname folgender Personen:

 Qurban Qurbanov (* 1972), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Şıxəli Qurbanov (1925–1967), aserbaidschanischer Staatsmann, Literaturwissenschaftler, Schriftsteller, Dichter und Dramatiker